Osoby o tym nazwisku:
 Delia Grigore – rumuńska pisarka, filolog
 Ionut Grigore – rumuński wioślarz
 Nicolae Grigore – rumuński piłkarz 
 Ricardo Grigore – rumuński piłkarz